Anpilow () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Andrejewitsch Anpilow (1914–1994), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wiktor Iwanowitsch Anpilow (1945–2018), russischer Politiker